Příjmení Klausner, též Klaußner, nosí více osob:

 Amos Klausner – rodné jméno izraelského spisovatele Amose Oze (1939–2018)
 Eva Klausnerová (* 1930) – česká knihovnice, novinářka a publicistka
 Josef Klausner (1874–1958) – židovský a izraelský historik
 Michael Klausner (???–???) – rakouský politik z Horních Rakous, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Zdeněk Klausner (* 1947) – český politik, senátor za ODS

Podobná příjmení 
 Klaus